Qaragöz – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian
 Qaragöz – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian